Catherine MacPhail (1946-2021), romancière écossaise ;
 Larry MacPhail (1890-1975), avocat américain, propriétaire d'écurie et dirigeant de baseball.
 Lloyd MacPhail (1920-1995), homme politique canadien.